Раджпут:
 Раджпут — представитель раджпутов, этно-сословная группы в составе варны кшатриев в Пакистане и северной Индии.
 «Раджпут» — эскадренный миноносец.
 Раджпут, Джасван Сингх (1926—2015) — индийский игрок в хоккей на траве.